Чемпіонат Шотландії з футболу 1925—1926 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1925 та фінішував 24 квітня 1926. Це 36-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій сімнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1926
Шотландія
Шотландія